Die League of Ireland 1972/73 war die 52. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga.

Titelverteidiger Waterford FC wurde zum sechsten Mal Meister.

Modus 
Die vierzehn Mannschaften spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Drumcondra FC wurde von Home Farm FC übernommen und spielte in dieser Saison als Home Farm Drumcondra.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1973
Fußballsaison 1972/73